The Believers - I credenti del male – film del 1987 di John Schlesinger
 The Believers – graphic novel indiana di Abdul Sultan P P
 The Believers – romanzo di Janice Holt Giles del 1957
 The Believers – romanzo di Zoë Heller del 2008

Pagine correlate 
 The Believer
 Believers